«Андре Шенье» () — опера итальянского композитора Умберто Джордано, принадлежащая к наиболее значительным музыкальным произведениям веризма. Итальянское либретто Луиджи Иллики основано на вольной интерпретации событий, связанных с казнью французского поэта Андре Шенье во время Великой французской революции.

Будучи четвёртой оперой Джордано, «Андре Шенье» принесла ему мировую славу. До сегодняшнего дня она остается наиболее известным и популярным произведением композитора.

Партия Шенье вошла в репертуар многих теноров: Франческо Таманьо, Джованни Мартинелли, Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Джакомо Лаури-Вольпи, Антонио Кортиса, Франко Корелли, Марио дель Монако, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и др.

Действующие лица

Краткое содержание

Акт первый. 1789. Замок графини де Куаньи 

Слуги графини под руководством мажордома суетятся, готовясь к приёму гостей. Среди них молодой Шарль Жерар. Он не такой как его отец, ему противно прислуживать аристократам. Согласно идеалам Просвещения, Шарль считает всех людей равными, тем более, что он влюблен в дочь графини прекрасную Мадлен. Входят Мадлен и графиня, они не обращают внимания на лакея. Графиня отдает приказания мажордому, Мадлен беседует с горничной Берси о своем наряде. Все готово. Появляются гости. Среди них писатель Флевиль, который представляет хозяйке и её дочери молодого поэта Андре Шенье. Графиня беседует с вошедшим аббатом. Мадлен заинтересовалась поэтом. Приглашенные артисты, наряженные пастухами и пастушками, исполняют пастораль. Флевиль хвалит Шенье не только как поэта, но и как импровизатора, графиня просит его почитать свои стихи, а Мадлен дает тему для импровизации — любовь. Шенье импровизирует, но в его стихах звучит идея того, что сейчас не время для любви, отчизна требует от общества участия в судьбе народа, преодоления его нищеты, удовлетворения насущных нужд. Общество шокировано. В это время Жерар вводит в зал толпу нищих крестьян. Он гневно обличает общество, показывая ему настоящих, а не театральных поселян. Графиня приказывает Жерару убираться вон. Вместе с народом уходит и Шенье. Музыканты играют танец, и общество продолжает веселиться.

Акт второй. 1793. Париж. Улица возле Кафе санкюлотов 

Официант Матье беседует с мулаткой Берси. Город возбужден. Только что в Конвенте Марат одержал победу над жирондистами, и теперь толпа с криками «Смерть жирондистам, да здравствует Марат!» ходит по улицам. К беседующим подходит человек в костюме «Инкруаябль». Будучи шпионом, он обвиняет Берси, в том, что она общается со своей бывшей хозяйкой-аристократкой. Берси с гневом отвергает все обвинения и высмеивает «Инкруаябль». Возле кафе встречаются Шенье и его друг Роше. Шенье — умеренный революционер, близкий к жирондистам. Роше предупреждает, что после победы радикальных революционеров для Шенье небезопасно находиться в Париже, ему нужно уехать. Но поэт отказывается. Он увлечен загадочной интригой — каждый день он получает любовные письма от неизвестной дамы, и вот-вот состоится свидание. Очередная революционная демонстрация прерывает свидание друзей. Появляется Жерар. Он радикал-революционер, якобинец. «Инкруаябль» докладывает ему результаты своих наблюдений. Жерар все ещё влюблен в Мадлен и просит шпиона разыскать её. В это время Берси в толпе сообщает Шенье, что неизвестная дама сейчас будет здесь. Толпа рассеивается, и на улице остается только Шенье. Появляется Мадлен. Она признается Шенье, что любит его, и что это она писала ему письма. Шенье также любит Мадлен. Но свидание влюбленных прерывает Жерар, которого привел подслушивавший все «Инкруаябль». Подоспевший Роше уводит Мадлен. Шенье и Жерар обнажают шпаги. «Инкруаябль» бежит за помощью. Шенье наносит Жерару рану. Тот вспоминает, что они были друзьями в начале революции, просит Шенье уйти и предупреждает, что он как жирондист включен в списки подозрительных, подлежащих аресту. Шенье уходит. Возвращается толпа. На вопрос, кто его ранил, Жерар отвечает, что не знает его. Толпа с криками «Смерть жирондистам!» уносит Жерара.

Акт третий. 1794. Революционный трибунал 

Матье и Жерар, поправившийся после ранения, обращаются к народу с призывом вступать в революционную армию и жертвовать на военные нужды, так как международная контрреволюция ведёт беспощадную войну против Франции. На призыв откликается старуха Мадлон, сын которой погиб при штурме Бастилии, а старший внук — в битве при Вальми. Теперь она привела своего младшего внука, чтобы он вступил в армию и защищал революцию. С патриотическими песнями толпа уходит. В зале остается Жерар. К нему приходит человек в костюме «Инкруаябль». Он сообщает, что Шенье арестован, но для обвинения не достает улик. Жерар колеблется, тогда «Инкруаябль» рассказывает, что Шенье продолжает встречаться с Мадлен. Ослеплённый ревностью, Жерар пишет донос на Шенье, в котором обвиняет его в связях с изменившим революции генералом Дюмурье. «Инкруаябль» уносит бумагу. В зал заходит женщина под вуалью, когда она открывает лицо, Жерар видит, что это Мадлен. Он пытается говорить ей о своей любви, но Мадлен отвергает признания Жерара. В ярости Жерар вспоминает все унижения и несправедливости, которым он подвергался в замке графини де Куаньи до революции, как его с позором выгнала графиня, а Мадлен не обращала на него внимания. Мадлен говорит, что все изменилось, теперь он является её гонителем: графиня убита восставшей толпой, замок сожжен, единственный человек, который ещё привязывает Мадлен к жизни — в тюрьме и ему грозит казнь. Она готова пожертвовать всем, чтобы спасти Шенье, если нет — она умрет вместе с ним (знаменитая ария Мадлен «La mamma morta»). Потрясенный признанием Мадлен, Жерар решает спасти Шенье. Зал вновь заполняется толпой. Обвинитель Фукье-Тенвиль начинает разбор дел под крики толпы, требующей смертных приговоров. Вызывают Шенье. В ответ на обвинения в связях с Дюмурье Шенье подтверждает, что воевал под руководством генерала при Вальми и защищал Францию. Жерар пытается опровергнуть свой донос, но толпа обвиняет его в том, что он продался врагам революции. Судьи под одобрение публики выносят Шенье смертный приговор.

Акт четвёртый. 1794. Тюрьма Сен-Лазар 

Тюремщик Шмидт приводит в камеру к Шенье его друга Роше. В тюрьме, отрешившись от революционной и политической деятельности, Шенье пишет лирические стихи о любви, весне. Одно из них он читает Роше. Шенье провожает Роше к выходу. Тем временем в тюрьму пришёл Жерар. Неожиданно здесь он встречает Мадлен. Она поменялась с женщиной, приговоренной к смерти, и теперь будет рядом с Шенье до самого конца. Потрясенный Жерар уходит, чтобы просить о помиловании у самого Робеспьера. Возвращается Шенье. Увидев Мадлен, он приходит в восторг. Влюбленные, которые не могли быть вместе при жизни, соединятся в смерти. Возвращается Жерар. Робеспьер отверг просьбу о помиловании поэта — поэтам не место в государстве торжествующего разума. Входит тюремщик. Он вызывает Андре Шенье и Иду Легрей (под этим именем в тюрьму проникла Мадлен). Взявшись за руки, влюбленные идут к гильотине.

Ссылки 
 Об опере «Андре Шенье» на сайте belcanto.ru
 Либретто оперы Андре Шенье

Дискография

Студийные записи 

Оперы Умберто Джордано
Оперы 1896 года
Оперы на итальянском языке
Оперные премьеры театра Ла Скала